Zósimo hace referencia a varios artículos:

Personas 
 Zósimo (historiador) (490-510), historiador bizantino.
 Zósimo (papa), papa n.º 41 de la Iglesia católica (entre los años 417 y 418).
 Zósimo de Palestina (460-560), santo en la Iglesia ortodoxa oriental.
 Zósimo de Panópolis, alquimista griego de finales del  y comienzos del .
 Zósimo de Samosata, mosaista, que dejó la inscripción de "Zósimo lo hizo" en mosaicos de Zeugma.

Además 
 Papiro de Zósimo de Panópolis, del , encontrado en Egipto y escrito por Zósimo de Panópolis.